Rigiditeit is in de geneeskunde (en andere vakgebieden) een woord dat stijfheid of starheid betekent. Zowel in mechanische als in psychische zin.

In de reumatologie kan het stijfheid van een gewricht betekenen; in de neurologie meer stijfheid door verhoogde spierspanning.

Neurologisch wordt rigiditeit vooral bij de ziekte van Parkinson of bij parkinsonisme gezien. Omdat bij deze ziekte agonistische en antagonistische spieren (bijvoorbeeld buigers en strekkers) voortdurend beide aangespannen worden, verloopt het hele traject van de beweging stroef en soms schokkerig ("tandradfenomeen"). Rigiditeit voelt daarom bij het lichamelijk onderzoek anders aan dan spasticiteit waarbij alleen aan het begin van de beweging weerstand gevoeld wordt ("knipmesfenomeen").

Neurologie
Symptoom